Da Vinci College kan verwijzen naar meerdere Nederlandse onderwijsinstellingen:

Da Vinci College (Roosendaal), een school voor voortgezet onderwijs in Roosendaal 
ROC Da Vinci College, een regionaal opleidingencentrum in de regio Dordrecht
Scholengroep Leonardo da Vinci, een school voor voortgezet onderwijs in Leiden